Moontower é o álbum solo do músico sueco Dan Swanö. Enquanto futuros álbuns, tais como Crimson II da sua outra banda, Edge of Sanity, foi quase inteiramente um trabalho de Swanö, esse é o seu único trabalho inteiramente solo. Ele tocou todos os instrumentos e gravou o álbum em sua própria home studio. O olho que se vê na arte do álbum é o seu próprio olho. Swanö descreveu o seu álbum da seguinte forma: "Como se o Rush tocasse death metal nos anos 70". Ele foi masterizado por Peter In de Betou.

Faixas 
 "Sun of the Night" – 5:14
 "Patchworks" – 4:59
 "Uncreation" – 5:40
 "Add Reality" – 6:17
 "Creating Illusions" – 4:13
 "The Big Sleep" – 5:17
 "Encounterparts" – 6:06
 "In Empty Phrases" – 5:58

Álbuns de 1998
Álbuns de heavy metal